Доменико Чирилло (Domenico Maria Leone Cirillo или Cyrillo) — итальянский врач и , был профессором и, а затем и теории медицины при Неаполитанском университете.

Биография 
В 1799 году был замешан в политических историях и казнён. Чирилло первый исследовал при помощи своих учеников энтомологическую фауну Неаполя и его окрестностей. Результаты изложены им же в труде «Entomologiæ Neapolitanæ Specimen primum» (Неаполь, 1787—1792), в котором изобразил на 12 раскрашенных таблицах новые и уже известные виды. Чирилло успел издать лишь одну часть этого труда, который содержит много указаний относительно биологии насекомых. 

Кроме того, он напечатал несколько работ по ботанике и медицине.

Память 
В честь Д. Чирилло названы следующие виды растений:
 , произрастающий в Крыму.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Cirillo, Domenico // Encyclopædia Britannica.

Казнённые учёные
Казнённые в Италии в XVIII веке
Казнённые врачи
Казнённые в Неаполитанском королевстве